Полевой — посёлок в Ягоднинском районе Магаданской области. Расположен на Колымской автотрассе. Число жителей — 0 (на 1 января 2016)

История 
Входил в упразднённое муниципальное образование Городское поселение «посёлок Бурхала» (в 2004—2015 гг.), с 2015 г. входит в муниципальное образование «Ягоднинский городской округ».

География 
Посёлок находится около реки Светлая.

Расстояние до административного центра городского округа — 60 км.

Расстояние до г. Магадана — 583 км

Население

Ссылки 
 , 01.01.2016

Примечания 

Населённые пункты Ягоднинского района